Lista över årtal är uppdelad i:

 Lista över årtal före Kristus – år 999 f.Kr. till år 1 f.Kr.
 Lista över årtal efter Kristus – från år 1 e.Kr. och framåt.